Melgarense – abitanti di Melgar de Fernamental
Melgarense – abitanti di Melgar